Санфлауер има више значења:
 Округ Санфлауер (Мисисипи)
 Санфлауер (Мисисипи)